In het seizoen 1957/58 werd het eerste voetbaltoernooi gespeeld om de Vriendschapsbeker. Het Nederlandse Feijenoord won de beker.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 1957
Voetbal in 1958
Vriendschapsbeker